В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA German Open 1993, що проходив у рамках Туру WTA 1993, Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Деббі Грем і Бренда Шульц 6-1, 6-3.

Сіяні пари 

 Джиджі Фернандес /  Наташа Звєрєва (чемпіонки)
 Лорі Макніл /  Ренне Стаббс (півфінал)
 Мері Джо Фернандес /  Кончіта Мартінес (2-ге коло)
 Джилл Гетерінгтон /  Кеті Ріналді-Стункел (чвертьфінал)

 Катріна Адамс /  Манон Боллеграф (1-ше коло)
 Ізабель Демонжо /  Елна Рейнах (1-ше коло)
 Інес Горрочатегі /  Андреа Стрнадова (1-ше коло)
 Флоренсія Лабат /  Мерседес Пас (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

WTA German Open